Mária porosz hercegnő / hercegné, Mária porosz királyi hercegnő / hercegné
A Hohenzollern-házban több született hercegnő és beházasodott hercegné viselte ezt a nevet:

 Mária porosz hercegnő (1579–1649), I. Albert Frigyes porosz herceg leánya, porosz hercegnő, házassága révén Brandenburg–Bayreuth őrgrófnéja
 Mária porosz királyi hercegné (1808–1877), Károly Frigyes szász–weimar–eisenachi nagyherceg leánya, született szász–weimar–eisenachi hercegnő, házassága révén porosz királyi hercegné
 Mária Friderika porosz királyi hercegnő (1825–1889), Vilmos porosz királyi herceg leánya, porosz hercegnő, házassága révén Bajorország királynéja
 Mária Anna porosz hercegné (1837–1906), IV. Lipót anhalt–dessaui herceg leánya, született anhalti hercegnő, házassága révén porosz hercegné
 Mária porosz hercegnő (1855–1888), Frigyes Károly porosz herceg leánya, porosz hercegnő, első házassága révén holland királyi és oránia–nassaui hercegné, második házassága révén szász–altenburgi hercegné
 Mária Lujza porosz hercegné (1897–1938), Frigyes schaumburg–lippei herceg leánya, született schaumburg–lippei hercegnő, házassága révén porosz hercegné
 Mária Auguszta porosz királyi hercegné (1898–1983), I. Eduárd anhalti herceg leánya, született anhalti hercegnő, házassága révén porosz királyi és német császári hercegné
 Mária Cecília porosz hercegnő (1942– ), Lajos Ferdinánd porosz herceg leánya, porosz hercegnő, házassága révén oldenburgi hercegné
 Mária Lujza porosz hercegnő (1945– ), Vilmos Viktor porosz herceg leánya, porosz hercegnő, házassága révén schönburg–glauchaui grófné
 Mária Krisztina porosz hercegnő (1947–1966), Hubert porosz herceg leánya, porosz hercegnő, autóbalesetben vesztette életét
 Alexandra Mária porosz hercegnő (1960– ), Ferenc József porosz herceg leánya, porosz hercegnő, férje Alberto Reboa
 Irén Mária porosz hercegnő (1988– ), Keresztély Zsigmond porosz herceg leánya, porosz hercegnő.